Arjowinangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Arjowinangun, Buluspesantren, by, 
 Arjowinangun, Pacitan, by, 
 Arjowinangun, Puring, by, 
 Arjowinangun, Malang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar